

Persone 
 Charles Joseph Auriol (1778 – 1834) – pittore svizzero
 Didier Auriol (1958 – ) – pilota di rally francese
 George Auriol (1863 – 1938) – grafico, pittore e compositore francese
 Hubert Auriol (1952 – 2021) – pilota motociclistico e automobilistico francese
 Jacqueline Auriol (1917 – 2000) – aviatrice francese
 Jean-Baptiste Auriol (1806 – 1881) – circense francese
 Vincent Auriol (1884 – 1966) – politico francese

Altro 
 Auriol – comune francese situato nel dipartimento delle Bocche del Rodano della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.